Рика́рдо Робе́рто Барре́то да Ро́ша, либо просто Рикардо Роша (; род. 11 сентября 1962, Ресифи) — бразильский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион мира 1994 года, вице-чемпион Кубка Америки 1991 года. На клубном уровне выступал в 1980-е и 1990-е годы за 12 команд в чемпионатах Бразилии, Испании, Аргентины и Португалии. После завершения карьеры футболиста стал предпринимателем, несколько раз непродолжительное время тренировал профессиональные футбольные команды.

Биография 
Рикардо Роша начал карьеру футболиста в родном Ресифи, в клубе «Санту-Амару», в 1982 году. За год до того «Санту-Амару» добилась наивысшего достижения в своей истории, заняв второе место в бразильской Серии C, поэтому к игрокам этой команды было приковано пристальное внимание со стороны традиционных «грандов» футбола штата Пернамбуку. Уже в 1983 году Рикардо перешёл в стан «Санта-Круза», одного из популярнейших клубов Ресифи, где сразу же стал чемпионом штата.

В 1985—1988 годах выступал за «Гуарани» из Кампинаса, в составе которого дважды, в сезонах 1986 и 1987, становился вице-чемпионом Бразилии. В 1986 году Роша вошёл в символическую сборную бразильской Серии A, а в следующем году дебютировал в национальной сборной. На Панамериканских играх, выигранных Бразилией в том году, партнёрами Рикардо Роши были будущие чемпионы мира 1994 — Клаудио Таффарел и Раи, а на Кубке Америки 1987 года Роша играл вместе с Мюллером, Жоржиньо, Раи, Карекой, Дунгой и Ромарио.

В 1989—1991 годах, вернувшись на родину после короткого пребывания в португальском «Спортинге», Рикардо Роша выступал за «Сан-Паулу», в составе которого в 1991 году стал чемпионом Бразилии, дважды выигрывал чемпионат штата Сан-Паулу, а также два раза попадал в символическую сборную Серии A. Следующие два года Рикардо защищал цвета мадридского «Реала», с которым завоевал Кубок Испании 1992/93.

В 1993 году вернулся в Бразилию и занял с «Сантосом» 5 место в Серии A, при этом Роша в четвёртый раз в карьере получил «Серебряный мяч» участника символической сборной Серии A.

В 1994 году, уже будучи игроком «Васко да Гамы», Рикардо Роша отправился в США на свой второй в карьере чемпионат мира. Роша был основным защитником сборной Бразилии и начал игру группового этапа против России (2:0) в основе. Однако во втором тайме Роша получил травму (на 68 минуте его заменил Алдаир) и больше на турнире не выступал, однако в итоге стал вместе с командой чемпионом мира.

После 1995 года карьера Роши пошла на спад — он перестал вызываться в сборную Бразилии и, хотя три из четырёх последних его команд были весьма именитыми, титулов во «Флуминенсе», аргентинском «Ньюэллс Олд Бойзе» и «Фламенго» он не выиграл, в итоге завершив карьеру футболиста в 1998 году.

По окончании карьеры футболиста Рикардо Роша трижды возглавлял профессиональные футбольные клубы в Бразилии — дважды свой бывший клуб «Санта-Круз» (2001, 2008), а также КРБ из Масейо. Однако в основном Роша сконцентрировался на предпринимательской деятельности, связанной с футболом — он является президентом компании спортивного менеджмента RT Prosports.

Сын Рикардо Роши (полный тёзка с добавлением к фамилии Filho, то есть «Сын») также стал профессиональным футболистом. Рикардиньо Роша (род. 2 февраля 1986) выступал за такие команды, как «Наутико Ресифи», «Риу-Клару», «Жувентуде», «Валлетта».

Титулы и достижения 
 Чемпион Бразилии (1): 1991
 Обладатель Кубка Испании (1): 1992/93
 Лига Паулиста (2): 1989, 1991
 Лига Кариока (1): 1994
 Лига Пернамбукано (1): 1983
 Чемпион мира (1): 1994
 Чемпион Панамериканских игр (1): 1987
 Участник символической сборной Южной Америки: 1994
 Лучший игрок Бразилии (1): 1989
 Участник символической сборной чемпионата Бразилии (4): 1986, 1989, 1991, 1993

Примечания

Ссылки 
 Биография на terceirotempo
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Олария»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Санта-Круз» Ресифи
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Чемпионы мира по футболу
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК КРБ
Тренеры ФК «Санта-Круз» Ресифи
Предприниматели Бразилии
Спортивные комментаторы Бразилии